Підхо́з () — село у складі Степногорської міської адміністрації Акмолинської області Казахстану. Входить до складу Бестобинської селищної адміністрації.

Населення — 134 особи (2009; 159 у 1999, 191 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 75 %.

Станом на 1989 рік село називалось Підхоз Бестобе.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Степногорської міської адміністрації
Села Акмолинської області